Arzruni steht für:

 Arzruni, eine armenische Dynastie

Arzruni ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Arzruni (1847–1898), Mineraloge 
 Towma Arzruni, Historiker und geistlichen Gelehrter im Reich Vaspurakan